Die Handball-Bundesliga 2021/22 (vollständiger Name nach dem Hauptsponsor Liqui Moly Handball-Bundesliga 2021/2022) war die 56. Spielzeit (die 44. Austragung der eingleisigen Spielzeiten) der höchsten deutschen Spielklasse im Handball der Männer in der Geschichte der Bundesliga. Sie begann am 8. September 2021 und endete am 12. Juni 2022. Sieger der Spielzeit und damit Deutscher Meister wurde der SC Magdeburg.

Modus 
In dieser Saison spielten 18 Mannschaften im Modus Jeder gegen Jeden mit je einem Heim- und Auswärtsspiel um die Deutsche Meisterschaft. Der Tabellenerste am letzten Spieltag war Deutscher Meister 2022. Die Mannschaften auf den beiden letzten Tabellenplätzen stiegen ab in die 2. Bundesliga 2022/23.

Statistiken

Tabelle

Spiele 

Legende:

Beste Torschützen

Beste Torhüter

Performance Index

Die Meistermannschaft

Spielstätten 
In der Tabelle stehen alle Vereine mitsamt ihren Heimspielstätten und den Kapazitäten. Manche Vereine haben aus wirtschaftlichen Gründen für besonders interessante Spiele größere Heimspielstätten bzw. für weniger interessante kleinere.

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der Handball-Bundesliga

Einzelnachweise 

Bundesliga
2021